Gabaldon ou l'une de ses graphies peut désigner :

Personnalités 
 Arnoldo Gabaldón (1909-1990) : médecin et homme politique vénézuélien ;
 Diana Gabaldon (1952) : écrivain américaine ;
 Jesús Gabaldón (1967) : bassiste et compositeur espagnol ;
 Guy Gabaldon (1926-2006) : militaire américain, récipiendaire de la Navy Cross.

Toponymes

Gabaldón : municipalité de la province de Cuenca dans la région autonome de Castille-La Manche ;
 Solera de Gabaldón : municipalité de la province de Cuenca dans la région autonome de Castille-La Manche.

Arnoldo Gabaldón : l'une des 7 paroisses civiles de la municipalité de Candelaria dans l'État de Trujillo ;
 Arnoldo Gabaldón : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de Juan Vicente Campo Elías dans l'État de Trujillo.

Gabaldon : municipalité de la province de Nueva Ecija dans la région de Luçon centrale.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme